Навплий — имя нескольких героев древнегреческой мифологии.
 (9712) Навплий — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.